Penguin — це перелік власних назв:

 Penguin (; у класифікації НАТО — AGM-119) — норвезька протикорабельна керована ракета малої та середньої дальності.
 Penguin Books — британське видавництво, засноване в 1935 році в Лондоні.
 Penguin Brothers — седьо-манга авторства мангаки Аюмі Сіїни.
 Penguin (альбом Fleetwood Mac) — сьомий студійний альбом британсько-американського гурту «Fleetwood Mac», представлений у березні 1973 року під лейблом «Reprise Records».

Див. також 
 Пінгвін (значення)